Руб-ель-Халі (пустеля)
 Руб-ель-Халі (синекліза)